Samtgemeinde Rodenberg, een Samtgemeinde in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Rodenberg, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen, in bovengenoemde Samtgemeinde
 Rodenberg (Vacha), een plaats in de Duitse gemeente Vacha
 Carla Rodenberg, Nederlands kunstschilderes